Toponímia: Sisters (Oregon), localitat estatunidenca
 Cinema:
 The Sisters (pel·lícula de 1938), pel·lícula estatunidenca dirigida per Anatole Litvak, amb Bette Davis i Errol Flynn
 Sisters (pel·lícula de 1973), pel·lícula estatunidenca dirigida per Brian De Palma
 The Sisters (pel·lícula de 2005), pel·lícula estatunidenca dirigida per Arthur Allan Seidelman, amb Maria Bello, Chris O'Donnell i Mary Stuart Masterson
 Sisters (pel·lícula de 2006), pel·lícula estatunidenca dirigida per Douglas Buck, amb Stephen Rea i Chloë Sevigny
 Televisió: Sisters (sèrie), sèrie estatunidenca de televisió de 1991